Un fil tendu peut faire référence à :

 Géométrie :
Fil tendu ou segment, portion de droite délimitée par deux points
 Arts :
  ou art des clous et des fils, un arrangement de fils généralement tendus par des clous pour créer des formes géométriques ou des représentations
 Fil tendu, élément sur lequel se déplace un funambule

Notes et références